La bataille du Bourget peut désigner deux batailles de la guerre franco-prussienne de 1870 :
Première bataille du Bourget du 28 au 
Deuxième bataille du Bourget du